El nombre Luka Božič puede referirse a:

 Luka Božič, piragüista esloveno.
 Luka Božič, jugador de baloncesto croata.